Vista-Klasse beschreibt zwei Schiffsklassen der Carnival Corporation & plc:
 Vista-Klasse (2001), von 2001 bis 2010 gebaute Schiffsklasse
 Vista-Klasse (2016), seit 2014 gebaute Schiffsklasse